

Прнявор — місто, що належить Республіці Сербській.
 Прнявор — населений пункт в общині Біхач, Унсько-Савський регіон.
 Прнявор — боснійська громада, розташована в регіоні Баня-Лука Республіки Сербської.
 Прнявор — населений пункт в общині Вітеж, Середньобоснійський кантон.
 Прнявор — населений пункт в общині Калесія, Тузланський кантон.
 Прнявор Малий — населений пункт в общині Добой, Республіка Сербська.
 Прнявор Малий — населений пункт в общині Добой, Республіка Сербська.
 Прнявор Великий — населений пункт в общині Добой, Республіка Сербська.

Прнявор — населений пункт у Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі громади Капела.
 Прнявор — населений пункт у Бродсько-Посавській жупанії у складі громади Оприсавці.
 Прнявор-Лепавинський — населений пункт у Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.
 Прнявор Чунтицький — населений пункт у Сисацько-Мославинській жупанії у складі міста Петриня.
 Лазе-Прнявор — населений пункт у Пожезько-Славонській жупанії у складі міста Пожега.

Прнявор — містечко (поселення), підпорядковане общині Плав.